Die Brasil Open 2016 im Badminton fanden vom 30. August bis zum 4. September 2016 in Foz do Iguaçu statt.

Herreneinzel

Setzliste 
  Zulfadli Zulkiffli (Champion)
  Misha Zilberman (Halbfinale)
  Ygor Coelho (Halbfinale)
  Anand Pawar (Finale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
  Beatriz Corrales (Champion)
  Airi Mikkelä (Finale)
  Lohaynny Vicente (zurückgezogen)
  Fabiana Silva (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Manu Attri / B. Sumeeth Reddy (zurückgezogen)
  Matijs Dierickx / Freek Golinski (Halbfinale)
  Jones Ralfy Jansen / Josche Zurwonne (Finale)
  Vilson Vattanirappel / Luka Wraber (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Barbara Bellenberg / Eva Janssens (Champion)
  Daniela Macías / Dánica Nishimura (zurückgezogen)

Endrunde

Draws

Mixed

Setzliste 
  Pranav Chopra / Siki Reddy (Champion)
  Toby Ng / Rachel Honderich (Finale)
  Hugo Arthuso / Fabiana Silva (2. Runde)
  Diego Mini / Luz María Zornoza (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite

2016
Badmintonwettbewerb in Foz do Iguaçu
BWF Grand Prix 2016